Detta är en lista över sjöar i Alvesta kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Alvesta kommun.

Lista

Alvesta kommun
 Lista